Комолова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Комолова, Анна Михайловна (1911—2001) — советская актриса театра и кино.
 Комолова, Нелли Павловна (1929—2010) — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН; специалист по истории Италии и русского зарубежья в Италии.Ушли из жизни сотрудники Института всеобщей истории РАН Н.П. Комолова, Л.П. Маринович, А.А. Молчанов, И.И. Янчук  // Всемирная история: единое научно-образовательное пространство, 31.08.2010

Примечания